Касасека-де-лас-Чанас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 13 км². Население — 420 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Покровителем города считается святой Хуан Баутиста.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы